Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de DeSoto (DeSoto County) :
 comté de DeSoto (Floride) ;
 comté de DeSoto (Mississippi).